Stany Zjednoczone:
 Villas – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Lee
 Villas – jednostka osadnicza w stanie New Jersey, w hrabstwie Cape May

Osoby:
 André Villas-Boas (ur. 1977) – portugalski trener piłkarski
 Violetta Villas (1938-2011) – polska piosenkarka

Zobacz też 
 Villa
 Villaz